Szentháromság-szobor (Baja)
Szentháromság-szobor (Budapest)
Szentháromság-szobor (Komárom)
Szentháromság-szobor (Makó)
Szentháromság-oszlop (Olomouc)
Szentháromság-szobor (Sopron)
Szentháromság-szobor (Szebény)
Szentháromság-szobor (Szekszárd)
Szentháromság-szobor (Zalaegerszeg)